Куватов (Куватова) () — башкирская фамилия. Известные носители:

Куватов 
 Бурангул Куватов (1750—1833) — кантон­ный начальник, майор, командир 1-го Башкирского конного полка.
 Куватов, Альмухамет Ахметович (1827—?) — кантонный начальник.
 Куватов, Гумер Галимович (1893—1946) — нарком здравоохранения Башкирской АССР (1919—1928), хирург.
 Куватов, Мухаметгалим Абдельганиевич (1873—1937) — башкирский просветитель.
 Куватов, Рустам Баротович (род. 1977) — мастер спорта Казахстана международного класса по лёгкой атлетике.
 Куватов, Сафый Султанмуратович (1919—1991) — журналист. Заслуженный работник культуры РСФСР (1969). Член Союза журналистов (1959).
 Куватов, Усман Мухаметгалимович (1897—1956) — Народный комиссар финансов и здравоохранения Башкирского военно-революционного комитета.

Куватова

См. также 
 Куватово
 Куватовы (о дворянском роде)